Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit de Silverstone el 12 de juliol del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 18. 965 
 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 22. 539 (a la volta 57)

Referències 
 

Gran Bretanya
1992